«Дневные записки» — один из первых памятников дневникового жанра в России: дневник за 1682—1709 годы, предположительно написанный Иваном Афанасьевичем Желябужским. Не особенно важные для политической истории данной эпохи, они заключают в себе немало любопытных подробностей, касающихся отдельных распоряжений петровского правительства, материального быта общества и его нравов.

Публикации 
Текст «дневных записок» был впервые издан в 1787 году  Ф. О. Туманским, однако тот издал его по неисправному списку, в котором была перепутана часть листов. 

Полвека спустя Д. И. Языков провёл сравнение между списком Туманского и двумя другими списками, которые ему удалось найти, и в 1840 году издал текст памятника со своими исправлениями и комментариями. Уже в 1841 году записки были переизданы  И. П. Сахаровым, однако его издание проигрывает пред изданием Языкова из-за необоснованных исправлений. В 1910 году издание Языкова было повторено П. И. Бартеневым.  

В 1990 году текст был издан в сборнике, составителем которого выступил А. П. Богданов. В 1997 году «записки» были переизданы в составе сборника «Рождение империи».

Проблема авторства 

Со времени Ф. Туманского большей частью исследователей считается, что авторство текста принадлежит окольничему Ивану Афанасьевичу Желябужскому, представителю знатного московского рода, который занимал достаточно значительные должности на дипломатической службе: в частности, вёл переговоры с трансильванским князем Дьёрдем II Ракоци (1656), встречался в Вене с Леопольдом I (1666) и участвовал в переговорах с Речью Посполитой в 1669 и в 1681 годах. Помимо дипломатической службы, И. А. Желябужский также занимался административной деятельностью: в 1664—1668 годах он управлял Конюшенным приказом, в 1673—1674 годах — Судным Владимирским приказом, в 1676—1677 — Поместным, 1677 — Сыскным.

А. В. Захаров в своей работе «„Государев двор“ и „царедворцы“ Петра I: проблемы терминологии и реконструкции службы» доказал, что И. А. Желябужский умер задолго до 1709 года, которым датируется последняя запись «дневных записок», и предположил авторство или соавторство его родственника, стольника Семёна Васильевича Желябужского.

Структура 
Текст «дневных записок» представляет собой большое количество отдельных записей, зачастую несвязанных друг с другом ни тематически, ни хронологически. Хронология повествования часто нарушается как по причине неисправности списков, так и по причине того, что автор переходит к другой теме или включает в повествование описание событий, о которых раньше, судя по всему, не посчитал нужным писать. 

Несмотря на отдельные моменты отсутствия логики повествования, в тексте все-таки прослеживаются отдельные тематические блоки, которые выглядят как несколько записей на одну тему, сгруппированные и стоящие рядом. Кроме того, текст включает в себя значительное количество целиком переписанных автором исторических документов.

Примечания

Литература 
 Желябужский И. А. Дневные записки // Рождение империи. — : Фонд Сергея Дубова, 1997. — С. 259—358. (выдержки)

Дневники
Книги о Русском государстве
Литературные произведения на русском языке